Натуральне число 1370
 1370 рік до нашої ери
 1370 рік нашої ери